Kalinovka je malo selo u Kurskoj oblasti, Rusija.

To je rodno mjesto Nikite Hruščova.

Naselja u Rusiji
Kurska oblast